Томба — река в России, на Кольском полуострове, течёт по территории Ловозерского района Мурманской области. Левый приток Поноя.

Длина реки — 27 км, площадь её водосборного бассейна — 279 км². 

В 11 км от устья впадает левобережный приток Томба Поперечная. В среднем и нижнем течении Томба порожиста. Устье реки находится в 50 км по левому берегу реки Поной.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — река Поной. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

Примечания 

Притоки Поноя
Реки Ловозерского района